«Пурита́не» ( или The Tale of Old Mortality) — исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в 1816 году. Издан вместе с «Чёрным карликом» и входит в серию «Рассказы трактирщика».

По мотивам романа была написана пьеса французских авторов Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина «Круглоголовые и кавалеры» (, 1833), на сюжете которой, в свою очередь, основана опера «Пуритане» () итальянского композитора Винченцо Беллини.

Предыстория 
Скотт закончил работу над «Чёрным карликом» в августе 1816 года, уже в сентябре взявшись за написание романа «Пуритане». Он написал его чрезвычайно быстро: закончил к ноябрю того же года. Если в случае c «Уэверли» писатель опирался на устные свидетельства, то в «Пуританах» задействованы его собственные обширные познания исторических источников XVII века, современных памфлетов и устной традиции. Тема гражданских и церковных конфликтов того периода давно увлекала Скотта.

Роман был издан в 1816 году под названием «Old Mortality» («Кладбищенский старик»). Вальтер Скотт позднее упоминал, что первоначальным заголовком было «The Tale of Old Mortality» («Повесть Кладбищенского старика»), но в издательстве его сократили по неизвестной причине, возможно, по ошибке или недосмотру.

В издательстве были так уверены в успехе романа, что повторный тираж был заказан еще до того, как распродали первый. Оба тиража разошлись в течение шести недель. Коммерческий успех сопровождался положительными отзывами критики.

Сюжет 
Роман повествует о периоде шотландской истории конца XVII века от военных операций, предпринятых против камеронцев, до более мирных дней религиозной терпимости при Вильгельме III. Роман рассказывает о судьбе Генри Мортона, мужественного юноши с сильным характером, которого в начале истории арестовывают драгуны Джона Грэхэма из Клеверхауза за то, что он укрыл старого друга своего отца, фанатичного шотландского националиста Джона Бэлфура из Берли. Мортон чудом спасается от неминуемой расправы и, потрясенный произволом и жестокостью королевской армии, решается связать свою судьбу с пуританами в их борьбе против роялистов. Это приводит его к яростной вражде с леди Маргарет Белленден, роялисткой, владелицей замка Тиллитудлем, во внучку которой (Эдит) он влюблен.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст романа в Библиотеке Максима Мошкова.
 

Романы 1816 года
Романы Вальтера Скотта
Литературные произведения по алфавиту